Бух-Гол () — река в китайской провинции Цинхай, крупнейшая река, впадающая в озеро Кукунор.

География 
Исток реки находится в уезде Тяньцзюнь на южных склонах хребта Шулэнаньшань. В верхнем течении протекает по узкому ущелью. Далее река течёт в общем направлении на юг, а после впадения с запада реки Шилихэ поворачивает на восток, и в итоге впадает в озеро Кукунор.

Примечания 

Реки Цинхая